Джърмейн Антъни Джинас () е английски футболист, който от 2005 г. се състезава за английския футболен отбор Тотнъм Хотспър. Роден е на 18 февруари 1983 в Нотингам, Англия.

Кариера

Източници 

 Профиль на официальном сайте «Тоттенхэм Хотспур» 

Английски футболисти
Футболисти на Нотингам Форест
Футболисти на ФК Нюкасъл Юнайтед
Футболисти на Астън Вила
Футболисти на КПР
Футболисти на Тотнъм
Родени в Нотингам